Bayo puede referirse a:

Lugares 

 Bayo (La Coruña), parroquia española del municipio de Zas, provincia de La Coruña, Galicia.
 Bayo (Asturias), parroquia española del concejo de Grado, Asturias.
 Bayo (Nigeria), localidad nigeriana del estado de Borno.

Otros 

 Bayo (historietista), sobrenombre del dibujante español Braulio Rodríguez Ferrán.